Lista siturilor Natura 2000 cuprinde ariile de protecție specială avifaunistică (SPA) și siturile de importanță comunitară (SCI) ce aparțin rețelei ecologice Natura 2000 în România, încadrate în cele cinci ecoregiuni (bioregiuni) existente pe teritoriul țării: alpină, continentală, panonică, pontică și stepică.

Situri Natura 2000 
 
<p style ="padding: 1px; border-top: 2px  solid whitesmoke;">

Note

Vezi și 
 Lista parcurilor naționale și naturale din România
 Lista rezervațiilor naturale din România
 Lista ariilor protejate din România declarate monumente ale naturii

Legături externe 
 Natura 2000 în România , natura2000.org
 Coaliția ONG - Natura 2000 în România
Reportaje
 Siturile Natura 2000 din România prezentate într-un serial documentar , realitatea.net
 Seminar despre Siturile Natura 2000, curierulzilei.ro

Situri
 Lista
Natura 2000, România